Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Petr Korda (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (campione)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Carlos Moyá (secondo turno)

 Àlex Corretja (primo turno)
 Thomas Muster (primo turno)
 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Magnus Norman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1998
ATP Tour 1998